Det finns flera biografiska artiklar för personer med namnet Sverker Johansson:

För mediaproducenten, journalisten, fotografen och manusförfattaren, se Sverker Johansson (journalist)
För fysikern och forskaren, se Sverker Johansson (fysiker)